Кашме́р () — город в северо-восточной части Ирана, в остане Хорасан-Резави. Административный центр шахрестана Кашмер.

География 
Расположен на юго-западе центральной части остана, в 217 км к юго-западу от города Мешхед, вблизи реки Сиш-Тараз.

Экономика 
Город известен как важный центр экспорта изюма, шафрана и ковров.

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 88 401 человек; по данным переписи 2006 года оно насчитывало 81 527 человек.

Примечания 

Города Хорасан-Резави